Miejscowości w USA:
 North Prairie – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 North Prairie (ang. North Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry